Фло́ра Эли́забет Ро́удон-Га́стингс (; 11 февраля 1806, Эдинбург — 5 июля 1839, Лондон) — британская аристократка и фрейлина герцогини Кентской, матери королевы Виктории.

В 1838 году при дворе разразился грандиозный скандал, отразившийся на репутации королевы: у леди Флоры начал расти живот, и распространились слухи, что причиной этого была её внебрачная беременность от Джона Конроя. Королева поверила слухам. Она ненавидела Конроя и презирала «эту одиозную леди Флору», поскольку та была замешана в Кенсингтонской системе. Сначала леди Флора отказалась пройти медицинскую экспертизу, а когда согласилась, было установлено, что она девственница. Конрой, семья Гастингс и оппозиционные тори организовали пресс-кампанию, обвинив королеву в распространении ложных слухов о леди Флоре. Когда в июле леди Флора умерла, при вскрытии была обнаружена опухоль в печени, которая и вызвала увеличение размеров живота. Тело Флоры было перевезено в родовое гнездо её матери в Шотландии и там захоронено.

Биография 
Леди Флора родилась в 1806 году в Эдинбурге и была старшим ребёнком в семье британского политического и военного деятеля ирландского происхождения Фрэнсиса Роудон-Гастингса, на момент рождения дочери носившего титулы графа Мойра и барона Роудона, и его жены Флоры Мур-Кэмпбелл, 6-й графини Лаудон; помимо Флоры в семье было ещё пятеро детей — трое дочерей и двое сыновей, один из которых умер в младенчестве. Мать леди Флоры была потомком шотландского политика XVII века Джона Кэмпбелла, 1-го графа Лаудона.

Первые годы Флора провела в  — родовом имении матери. Затем семья некоторое время пребывала в Лондоне, где в 1834 году леди Флора получила назначение на пост дамы опочивальни герцогини Кентской, матери будущей королевы Виктории.

Флора была талантливой, образованной женщиной, писала стихи и, как позднее отмечали при дворе, обладала резким едким остроумием. Её талант вставлять язвительные замечания не сослужил Флоре доброй службы: при дворе её многие невзлюбили, в том числе и гувернантка будущей королевы баронесса Лецен. Невзлюбила Флору и сама Виктория, но уже по другой причине: будучи фрейлиной герцогини Кентской, Гастингс была и частью печально известной Кенсингтонской системы — строгого свода правил и протоколов по воспитанию будущей королевы, разработанных герцогиней и сэром Джоном Конроем; эта система предусматривала замкнутый образ жизни принцессы, что привело к тому, что у Виктории в детстве почти не было друзей.

После восшествия на престол и переезда в Букингемский дворец в июле 1837 года королева Виктория, будучи незамужней женщиной, вынуждена была перевезти с собой мать и весь её двор. В апреле 1838 года герцогиня Кентская попыталась протолкнуть леди Флору на вакантный пост одной из фрейлин молодой королевы, однако Виктория, полагавшая, что Гастингс, как и любой другой член двора матери, станет шпионкой герцогини, отказалась взять Флору к себе в услужение. Гастингс осталась вместе с герцогиней и занимала пост её дамы опочивальни вплоть до своей смерти.

Скандал при дворе 
Проведя рождественские каникулы 1838 года вместе с семьёй в Шотландии, Флора совершила обратное путешествие в Лондон вдвоём с Конроем — своим близким другом. По возвращении Гастингс посетила врача королевы сэра  и пожаловалась ему на тошноту и боль в спине, которыми, по её словам, она страдала уже несколько недель. Однако Кларк не мог поставить более-менее достоверный диагноз без осмотра, от которого Флора отказалась. Тем не менее, доктор отметил увеличившийся живот девушки и в качестве полумеры выписал ей ревень для улучшения пищеварения и пилюли «рвотного корня»; кроме того, на основании описанных Флорой симптомов он предположил, что она, возможно, беременна. Кларк встречался с Флорой дважды в неделю в период с 10 января по 16 февраля 1838 года.

В феврале 1838 года стараниями баронессы Лецен и маркизы Тэвисток слухи о беременности Флоры достигли ушей королевы. В отцовстве предполагаемого ребёнка подозревали Конроя. Первоисточник слухов был неизвестен, но историки предполагают, что в действительности это была баронесса Лецен; в этом была убеждена и сама Флора, считавшая, что баронесса «отравляет разум юной королевы». Историк  полагала, что причиной случившего скандала была некомпетентность королевского врача.

В конце концов, понимая, что ей придётся покинуть двор, Флора согласилась на осмотр врача. В помощь сэру Джеймсу Кларку был вызван специалист по женскому здоровью Чарльз Кларк. Осмотр 17 февраля показал, что Флора просто не могла быть беременна, поскольку всё ещё являлась девственницей. Королева была ошеломлена. Она передала Флоре искренние извинения и вызвала её к себе; Флора, всё ещё чувствовавшая недомогание, встретилась с королевой 23 февраля и согласилась на отдых вдали от двора, предложенный Викторией, однако так и не покинула Букингемский дворец.

Несмотря на то, что новость о невинности Флоры стала достоянием общественности, слухи не прекращались, и она всё ещё привлекала внимание своим растущим животом. Доктор Кларк, несмотря на заключение, сделанное после осмотра, всё ещё предполагал беременность, которая технически была возможна в случае, если при половом акте девственная плева не была разрушена; кроме того, в оправдание этого предположения он полагал, что Флора состояла в «тайном браке». Семья Флоры писала письма в газеты, премьер-министру лорду Мельбурну и королеве с требованиями прекратить эти позорные слухи. Мать королевы в поддержку Флоры отказалась от услуг некомпетентного по её мнению Кларка и требовала от дочери того же, а также репараций для Флоры и восстановления её честного имени.

В марте всё ещё подозреваемая в беременности Флора была вынуждена публично защищаться, для чего написала письмо, в котором излагала свою точку зрения на события и которое было опубликовано в газете . Письма Флоры и её родных имели последствия и для королевы, и для премьер-министра, на которых теперь совершались нападки в прессе, в парламенте и на публичных мероприятиях.

Смерть 

В мае Виктория столкнулась со своим первым конституционным  и история с Флорой стала забываться. В июне стало ясно, что Флора, всё ещё выполнявшая свои обязанности при дворе, смертельно больна. 27 июня Виктория навестила Флору в комнатах герцогини и пришла в ужас от перемен, произошедших во внешнем виде фрейлины её матери: она похудела так, что кожа обтягивала кости, и полностью облысела. 5 июля Флора умерла. Вскрытие, произведённое согласно последней воле женщины, показало, что она умерла от опухоли печени. Тело Флоры было перевезено в Лаудонский замок и захоронено на кладбище при ; на похоронах присутствовало около пятисот человек. Между лондонской прессой началась настоящая война: в The Times поддерживали королеву, в то время как The Morning Post перешла на сторону Гастингсов.

Некоторые историки обвиняют Викторию в бессердечном отношении и притеснениях Флоры. Элизабет Лонгфорд, тем не менее, считала, что случившееся преследовало королеву и ей снились кошмары долгие годы спустя. Всё это стало для молодой королевы необходимым и полезным уроком — никогда не слушать сплетни и никогда не унижаться участием в них самой, тем более на публике. Что же касается доктора Кларка, в сентябрьском номере медицинского журнала The Lancet вышла статья доктора Джона Фишера Мюррея, озаглавленная «Вскрытие придворного доктора»; в статье описывалось множество других заболеваний, симптомы которых подпадали под симптомы, проявившиеся у Флоры, которые Кларк не принял во внимание. Несмотря на то, что Кларка считали едва ли не самым некомпетентным королевским врачом за всю историю, он оставался на службе вплоть до своей отставки в 1866 году.

Наследие и киновоплощения 
В 1841 году вышел в свет сборник стихов леди Флоры под редакцией её сестры Софии. В  недалеко от Лаудонского замка было построено здание в память о Флоре и в 1875 году в нём открыта школа имени леди Флоры.

Леди Флора появляется в историко-биографической драме «Молодая Виктория» (2009); роль исполнила Женевьев О'Рейли. Она также является одним из ключевых персонажей в нескольких сериях историко-драматического телесериала «Виктория»; роль исполнила Элис Орр-Юинг.

Генеалогия

Примечания

Литература

Литература по теме 
 
 
 

Фрейлины
Виктория (королева Великобритании)
Эпоха Регентства